Еспре́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 45 км на північний схід від Безансона, 19 км на південний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 298 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 712,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Еспрель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Еспрель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона